Ицха́к Наво́н (, Иерусалим — 6 ноября 2015, там же) — израильский государственный деятель, пятый президент Израиля (1978—1983).

Семья, ранние годы 
Родился в Иерусалиме, в то время освобождённом британскими войсками из-под власти Османской империи. Со стороны отца, он потомок одного из старейших родов сефардских евреев, Барух Мизрахи (Al Mashraki), поселившегося в Турции после изгнания евреев из Испании в 1492 году и поселившегося в 1670 году в Иерусалиме. Со стороны матери, марокканской еврейки, его предком был известный каббалист Хаим бен Атар (также известный как «Ор Хаим»).

Учёба, становление 
Ицхак Навон поступил на учёбу в Еврейский университет в Иерусалиме, где изучал педагогику, исламскую культуру, еврейскую литературу.

С детства Ицхак владел как ивритом, так и арабским. Он знал шесть языков. Его первым языком стал язык еврейских изгнанников из Испании ладино. Навон хорошо знал и идиш, на котором тогда говорили миллионы евреев в Центральной и Восточной Европе и сотни тысяч репатриантов оттуда в стране Израиля. В дальнейшем хорошо овладел также английским, широко распространённым во времена британского мандата в Палестине, а зная близкий средневековому испанскому ладино, овладел также современным испанским языком, что помогло ему в дипломатической работе в Южной Америке.

По окончании учёбы преподавал арабский язык в начальных и средних школах Иерусалима.

С 1946 года служил в Хагане, где возглавлял по 1949 год иерусалимский отдел по противодействию арабскому террору.

После создания государства Израиль был направлен на дипломатическую службу в Уругвай и Аргентину, где пребывал до 1951 года.

Политическая карьера 

В 1951 году Ицхак Навон был назначен секретарём по политическим вопросам в канцелярию министра иностранных дел Моше Шарета, а с 1952 по 1963 год возглавлял канцелярию главы правительства Давида Бен Гуриона, а затем и Моше Шарета в бытность того премьер-министром.

В 1963 году Навон стал начальником отдела министерства культуры и образования, где работал по 1965 год.

Ицхак Навон был одним из наиболее близких сподвижников Бен-Гуриона. В 1965 году, после раскола партии МАПАЙ, членом которой он был, Навон вслед за Бен-Гурионом вошел в отколовшуюся от МАПАЙ партию РАФИ и в том же году был избран от неё депутатом Кнессета 6-го созыва.

Член парламента 
Ицхак Навон был депутатом Кнессета 6-го (1965—1969), 7-го (1969—1974), 8-го (1974—1977), 9-го (1977—1981), 11-го (1984—1988) и 12-го (1988—1992) созывов.

Должности в президиуме кнессета 
В Кнессете 6-го и 7-го созывов — Заместитель председателя кнессета.

Должности в комиссиях 
 Кнессет 6-го созыва — член комиссии по образованию и культуре, член комиссии по иностранным делам и обороне.
 Кнессет 7-го созыва — член комиссии по иностранным делам и обороне, член комиссии по назначению мусульманских судей.
 Кнессет 8-го созыва — председатель комиссии по иностранным делам и обороне, член комиссии по иностранным делам и обороне, член комиссии по назначению мусульманских судей.
 Кнессет 9-го, 11-го и 12-го созыва — член комиссии по иностранным делам и обороне.

Участие в партийных фракциях 
 Кнессет 6-го созыва — Список рабочих РАФИ, партия Авода, блок Маарах социалистических партий.
 Кнессет 7-го, 8-го, 9-го, 11-го созыва — Маарах.
 Кнессет 12-го созыва — Маарах, партия Труда (Авода).

Деятельность в правительстве 
 Кнессет 11-го созыва, правительство 21 и 22 — Заместитель премьер-министра, министр образования и культуры.
 Кнессет 12-го созыва, правительство 23 — Заместитель премьер-министра, министр образования и культуры.

Президентство 
В 1978 году блок социалистических партий Маарах пребывал в оппозиции. Несмотря на это, Ицхак Навон при широкой поддержке как коалиции, так и оппозиции в условиях тайного голосования членов Кнессета в возрасте 57 лет был избран пятым президентом Израиля. На этом посту он пробыл до 1983 года.

В 1980 году Ицхак Навон стал первым израильским президентом, посетившим Египет. Он выступил перед египетским парламентом с речью на арабском языке.

Навон был активным сторонником судебной комиссии по расследованию роли Израиля в трагедии, произошедшей в ливанских лагерях беженцев Сабра и Шатила во время Ливанской войны (1982).

В 1983 году Навон не выставил свою кандидатуру на ещё один пятилетний президентский срок.

Возвращение в политику 
Президент Израиля является формальным главой государства, однако его обязанности большей частью церемониальные.

Он обязан играть роль «президента всех израильтян», стоящего над политическими и прочими лагерями и конфликтами. Такое же поведение ожидается и от экс-президентов по завершении их каденции, и большинство действительно придерживались этого правила. Единственным пока исключением стал Ицхак Навон. Побывав президентом, он решил вернуться к партийной политике.

В 1983 году опросы показали, что Ицхак Навон более популярен в партии Авода, чем её председатель Шимон Перес. Беглый арабский Навона сделал его весьма популярным среди арабских избирателей и евреев-выходцев из стран Магриба. Но Перес убедил его отказаться от претензий на пост премьер-министра. В 1984 году он был вновь избран в Кнессет, стал министром образования. На этом посту провёл большую работу по окончательной ликвидации неграмотности среди пожилых репатриантов из арабских стран.
Заседал в правительствах национального единства 1984—1988 и 1988—1990 годов.

Общественная деятельность 
Ицхак Навон оставался в кнессете до 1992 года, после чего покинул политику. С тех пор он занимался обширной общественной деятельностью.

Многие годы Навон был главой общественного совета заповедника библейской природы «Неот Кедумим», в котором специалисты собрали все растения упоминаемые в Танахе и Талмуде, председателем попечительского совета иерусалимской Академии музыки и балета, национального управления культуры языка ладино и др. Ицхак Навон был почётным президентом «Фонда Авраама», целью которого является поощрение деятельности направленной на взаимопонимание и мирное сосуществование евреев и арабов.

Творческая деятельность 
Навон — автор ряда рассказов, в стиле талмудической Агады. Его перу принадлежат сборник стихов «Романсеро сфаради» («Испанские романсеро», 1968) и текст музыкальной пьесы «Бустан сфаради» («Испанский сад», 1970), повествующих в стилизованно-фольклорной форме о быте и культуре иерусалимских сефардских семей. Под впечатлением Шестидневной войны (1967), он написал стихотворение в прозе «Шешет hаямим вешиват hашеарим» («Шесть дней и семь ворот», 1967 год). «Бустан сфаради» поставлен на сцене театра Габима.

Личная жизнь 
Ицхак Навон был женат на Офире Резников, уроженке (1936) Тель-Авива, дочери репатриантов из России, Элиэзера Резникова и Батьи Спитковской, победительнице конкурса красоты Сабра 1956 и участнице конкурса красоты в Париже.

Долгое время у них не было детей и чета Навон обратилась в соответствующие организации с просьбой об усыновлении ребёнка. Разрешение они получили через 2,5 года. Девочку назвали Наама́. А через год у них родился сын, которого назвали Э́рез.

В 1993 году, после продолжительной болезни, Офира скончалась.

В 2008 году 87-летний Ицхак Навон заключил брак с 71-летней Мири Шафир Левентал. До религиозной церемонии бракосочетания супруги 9 лет прожили вместе.

Ицхак Навон умер 6 ноября 2015 года.

Примечания

Ссылки 
 Ицхак Навон. Сайт Министерства иностранных дел Израиля.
 Ицхак Навон. Сайт Еврейской виртуальной библиотеки.
 Ицхак Навон. Сайт кнессета.
 Музыкальные произведения на слова Ицхака Навона.

Политики XX века
Правители XX века
Выпускники Еврейского университета в Иерусалиме
Депутаты кнессета по алфавиту
Депутаты кнессета VI созыва
Депутаты кнессета VII созыва
Депутаты кнессета VIII созыва
Депутаты кнессета IX созыва
Депутаты кнессета XI созыва
Депутаты кнессета XII созыва
Депутаты кнессета от партии РАФИ
Депутаты кнессета от партии «Авода»
Председатели комиссии кнессета по иностранным делам и безопасности